Иван Юруков може да се отнася за:

 Иван Юруков (1873 – ?), български революционер от Тресонче;
 Иван Юруков (1883 – 1903), български революционер от Мехомия;
 Иван Юруков (р. 1978), български актьор и певец.